USS Howard je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Howard (DD-179) 
 USS Howard (DDG-83)

Howard